Rheinpreußen ist
 der Name der ersten Zeche am linken Niederrhein, Zeche Rheinpreußen, sowie
 der Schachtanlage Rheinpreußen 4,
 der Schachtanlage Rheinpreußen 5/9,
 der Halde Rheinpreußen,
 des Rheinpreußen-Hafens,
 des Rheinpreußen-Stadions und
 der Siedlung Rheinpreußen.
 ein Synonym für die Rheinprovinz
 Namensbestandteil der Unternehmen Rheinpreußen GmbH und Rheinpreußen AG für Bergbau und Chemie